Songping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Songping (socken i Kina), Sichuan, 
 Songping Lisuzu Yizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar